Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Саудовской Аравии.

Из 88 указанных в таблице видов, 1 исчезнувший, 2 находятся под угрозой исчезновения, 8 являются уязвимыми, 6 находятся в близком к уязвимому состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Природа Саудовской Аравии
Списки:Саудовская Аравия